Het ATP-tennistoernooi van Delray Beach (officieel de Delray Beach International Tennis Championships) van 2013 werd gespeeld van 25 februari tot en met 4 maart 2013 in het Amerikaanse Delray Beach. Er werd gespeeld op de hardcourtbanen van het Delray Beach Tennis Center.

Het enkelspel werd gewonnen door Ernests Gulbis. Hij versloeg in de finale Édouard Roger-Vasselin met 7-6(3) en 6-3. Het dubbelspel werd gewonnen door James Blake en Jack Sock. Zij versloegen in de finale Maks Mirni en Horia Tecău met 6-4 en 6-4.

Enkelspel

Geplaatste spelers

Prijzengeld en ATP-punten

Finales

Bovenste helft

Onderste helft

Dubbelspel

Geplaatste spelers

Prijzengeld en ATP-punten

Toernooischema

Externe links 
 
 
 

ATP-toernooi van Delray Beach
Delray Beach